Hinüber steht für:

 Hinüber, Hofschaft in Radevormwald, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hinüber (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht

Hinüber ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Friedrich Burchard von Hinüber (1769–1845), deutscher Jurist und Kanzleidirektor
 Anton Johann Hinüber (auch Anthon Johann Hinuber; 1655–1719), kurfürstlich braunschweig-lüneburgischer Oberpostmeister und Besitzer des hannoverschen Posthofes
 Georg Charlotte von Hinüber (auch George Charlotte Hinüber; 1764–1828), deutscher Generalpostdirektor, Kabinetts- und Geheimrat, Major, Diplomat, Kanzlei-Auditor und Kunsthistoriker
 Gerhard von Hinüber (1752–1815), deutscher Postmeister und Amtmann
 Jobst Anton von Hinüber (1718–1784), deutscher Jurist, Postmeister, Amtmann, sowie bedeutender Landwirtschaftsreformer im Kurfürstentum Hannover
 Johann Melchior Hinüber (1672–1752), deutscher Jurist und Autor juristischer Texte
 Justus von Hinüber (1798–1842), königlich hannoverscher Justizrat

 Rütger Hinüber (um 1600–1665), deutscher Postmeister
 Sophie Anne Dorothea von Hinüber (1730–1803), deutsche Äbtissin in Walsrode 

Siehe auch: